Сезон 1983-84 Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 53-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 16 команд, 3 найгірші з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону став клуб «Ювентус», для якого ця перемога стала 21-ю в історії. Того ж року туринський клуб став володарем Кубка володарів кубків УЄФА. Справжнім лідером команди-чемпіона був французький атакувальний півзахисник Мішель Платіні, який став найкращим бомбардиром турніру з результатом 20 забитих м'ячів. У цей період француз визнавався головною зіркою європейського футболу — ставав володарем Золотого м'яча найкращого футболіста Європи три роки поспіль — у 1983, 1984 та 1985 роках.

Команди-учасниці 
Участь у турнірі брали 16 команд:

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Чемпіони 
Склад переможців турніру:

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1983-84 Серії A став гравець клубу «Ювентус» Мішель Платіні, який відзначився 20 забитими голами.

Роберто Пруццо забив сотий м'яч у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Курт Хамрін (190), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Джузеппе Савольді (168), Гульєльмо Габетто (165), Роберто Бонінсенья (163).

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio — La Storia 1898—2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1983—1984 на RSSSF  

1983-84
1983 у футболі
1984 у футболі
1983 в італійському спорті
1984 в італійському спорті